Agua Iglesia kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Agua Iglesia, Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, 
 Agua Iglesia, San José Tenango, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar